Musselburgh – città/burgh della Scozia
 Musselburgh – sobborgo di Dunedin (Nuova Zelanda)